Бережно́й — украинская фамилия; имеет женскую форму . Может также выступать в качестве топонима.

Фамилия 
 
 Бережной, Алексей Денисович (1906—1969) — директор завода, Герой Социалистического Труда.
 
 Бережной, Андрей Александрович (род. 1965) — российский предприниматель и политический деятель.
 Бережной, Василий Павлович (1918—1988) — украинский писатель-фантаст и переводчик.
 
 Бережной, Владимир Иванович — российский экономист, автор книг по методам моделирования экономических систем.
 
 Бережной, Игорь Александрович (1934—1981) — советский конструктор авиационно-космической техники, главный конструктор КБ автоматических систем.
 Бережной, Илья Автономович (?—1839) — русский мореплаватель.
 Бережной, Леонид Николаевич — российский экономист, автор учебного пособия «Теория оптимального управления экономическими системами» (2002).
 
 Бережной, Олег Николаевич (род. 1984) — украинский биатлонист.
 Бережной, Семён Давидович (ок. 1987—2018) — белорусский преступник, расстрелянный в 2018 году.
 
 Бережной, Тимофей Иванович (1889—1963) — театральный деятель.
 Бережной, Юрий Анатольевич (род. 1936) — украинский физик-теоретик.

Населённый пункт 
 Бережной — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Бережной — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Бережной — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.

Острова 
 Бережной — другое название острова Сарвановский в Мурманской области.



Примечания